Die Arche Agglo (vormals Communauté d’agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Ardèche und Drôme der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 26. Dezember 2016 gegründet und umfasst 41 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ort Mauves. Die Besonderheit liegt in der Département-übergreifenden Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Pays de l’Herbasse, 
 Communauté de communes Pays de l’Hermitage et du Tournonais und
 Communauté de communes du Pays de Saint-Félicien.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Communauté d’agglomération in Auvergne-Rhône-Alpes
Gemeindeverband im Département Ardèche
Gemeindeverband im Département Drôme
Gegründet 2016